

Osoby o nazwisku Kuna 
 Henryk Kuna (1879–1945) – polski rzeźbiarz, członek ugrupowania Rytm
 Izabela Kuna – polska aktorka
 Jan Kuna – postać literacka

Miejscowości 
 Kuna – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim
 Kuna – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Idaho, w hrabstwie Ada

 Kuna Yala – region w Panamie, zamieszkany przez Indian Kuna

Zwierzęta 
 Kuna – wspólna nazwa kilku gatunków niewielkich, drapieżnych ssaków z rodzaju Martes z rodziny łasicowatych, m.in.:
 kuna amerykańska (Martes americana), inaczej kuna świerkowa
 kuna domowa (Martes foina), inaczej kamionka
 kuna leśna (Martes martes), inaczej tumak
 kuna rybożerna (Martes pennanti), inaczej kuna wodna
 kuna tamilska (Martes gwatkinsii)
 kuna żółtogardła (Martes flavigula)
 oraz torbaczy z rodziny niełazowatych:
 niełaz plamisty (Dasyurus viverrinus), inaczej kuna workowata

Inne 
 kuna – waluta Chorwacji
 kuna – narzędzie kary
 Kuna – herb szlachecki
 Kuna – plemię Indian z Panamy
 Kuna – zabytkowy lodołamacz

Zobacz też 

 Kuny

Linki zewnętrzne